Аво́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Божи. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18018.

Коммуна расположена приблизительно в 210 км к югу от Парижа, в 115 км юго-восточнее Орлеана, в 21 км к востоку от Буржа.

На территории коммуны расположена авиабаза Авор, вторая по величине база Военно-воздушных сил Франции.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2628 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1821 человека в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 1441 были экономически активными, 380 — неактивными (показатель активности — 79,1 %, в 1999 году было 71,0 %). Из 1441 активных работали 1321 человек (876 мужчин и 445 женщин), безработных было 120 (45 мужчин и 75 женщин). Среди 380 неактивных 117 человек были учениками или студентами, 77 — пенсионерами, 186 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Юг (XII век). Исторический памятник с 1911 года
 Бронзовый колокол (1530 год). Исторический памятник с 1943 года

Города-побратимы 
  Айндлинг (Германия, с 1977)
  Бовешен (Бельгия)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер